Я́рка:
 Ярка — молодая, ещё не ягнившаяся овца.
 Ярка (, ) — местный совет и друзский населённый пункт на севере Израиля.
 Реки в России:
 Ярка — в Кемеровской области, приток Берёзовой.
 Ярка — в Ханты-Мансийском АО.

Примечания